Ел Баластре има више значења:

 Ел Баластре (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Баластре, Ла Лома дел Запоте (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баластре, Крусеро де Баластре (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Баластре (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Баластре (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику